Arash Afshin (Ramhormoz, 21 de janeiro de 1990) é um futebolista profissional iraniano, que atua como atacante.

Carreira 
Arash Afshin se profissionalizou no Foolad.

Seleção 
Arash Afshin representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011